Le Quy Don, en vietnamien Lê Quý Đôn, peut désigner plusieurs choses.

Personnalité 
 Lê Quý Đôn (1726-1784) : philosophe, encyclopédiste et poète vietnamien.

Établissements 
 Lycée Lê Quý Đôn : établissement d'enseignement secondaire de Ho-Chi-Minh-Ville (Saïgon), ancien lycée Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau.
 Lycée d'élite Le Quy Don : établissement d'enseignement secondaire Da Nang.